Bogenreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Bogenreiter (1905–1957), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Berittenes Bogenschießen